Texas Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Texas Township, du comté de Lee.
 Texas Township, du comté de Craighead.

Illinois 
 Texas Township, du comté de DeWitt.

Michigan 
 , du comté de Kalamazoo.

Missouri 
 Texas Township, du comté de Dent.

Ohio 
 , du comté de Crawford.

Oklahoma 
 Texas Township, du comté de Cotton.
 Texas Township, du comté de Washita.

Pennsylvanie 
 , du comté de Wayne.

Voir aussi 
 
 Little Texas Township, du comté de Craighead en Arkansas.
 Little Texas Township, du comté de Scott en Arkansas.

Homonymie de townships